Алымка — топоним.

Россия 
 Алымка — река, протекает в Тюменской области.
 Алымка — река, протекает в Ханты-Мансийском АО.
 Алымка — село Уватском районе Тюменской области.